Padang kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Padang (ort), Bohol, Province of Albay,

Indonesien 

 Pulau Pandan (ö i Indonesien, lat -1,58, long 109,17), 
 Padang, provinshuvudstad, Sumatera Barat, 
 Sungai Padang (vattendrag i Indonesien, lat 0,70, long 101,72), 
 Desa Padang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Padang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,13, long 111,84), 
 Kecamatan Padang, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Padang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,09, long 113,19), 
 Desa Padang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,29, long 114,24), 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar